Bustamante hace referencia a varios artículos:

Apellido 
 Bustamante (apellido), surgido en la Merindad de Campoo.

Personas 
 Alexander Bustamante (1884-1977), primer ministro jamaicano.
 Anastasio Bustamante (1780-1853), presidente de México.
 Antonio Sánchez de Bustamante y Sirvén (1865-1951), abogado, jurista y político cubano.
 Bartolomé Bustamante (1501-1570), arquitecto y religioso español.
 Alberto "Cacho" Bustamante (1938-2002), actor argentino.
 Carlos María de Bustamante (1774-1848), historiador, político, periodista y cronista mexicano.
 David Bustamante (1982-), cantante nacido en San Vicente de la Barquera, en Cantabria, España.
 Francisco Alsedo y Bustamante (1758-1805), militar y marino español de origen cántabro que participó en la Batalla de Trafalgar al mando del navío "Montañés", donde falleció.
 Francisco Eugenio Bustamante (1839-1921), médico venezolano.
 Héctor Luis Bustamante (1972-), actor de cine y televisión colombiano.
 Joaquín Bustamante y Quevedo (1847-1898), capitán de navío de la Armada Española, fallecido en la guerra hispano-norteamericana e inventor de torpedos eléctricos y del mecánico fijo, conocido como "torpedo Bustamante".
 José Cándido Bustamante (1832-1885), político, militar y periodista uruguayo.
 José de Bustamante y Guerra (1759-1825), Marino y político español.
 José Luis Bustamante y Rivero (1894-1989), político, abogado y escritor peruano. Fue presidente del Perú de 1945 a 1948.
 Julio Bustamante (1951-), músico, escritor y dibujante español.
 Manuel Basilio Bustamante (1785-1863), político uruguayo.
 Manuel de Bustamante y Vivero (1653-1719), gobernador de la provincia de Costa Rica.
 Marcelo Bustamante (1980-), futbolista argentino.
 Mauricio Bustamante (1967-), periodista chileno.
 Monserrat Bustamante (1983-), cantante, compositora y actriz chilena conocida como Mon Laferte.
 Nicolás Aguilar y Bustamante (1742-1818), religioso salvadoreño considerado Prócer de Centroamérica por su participación en el proceso de independencia de la región en 1811.
 Pedro Bustamante (1825-1885), militar peruano.
 Pedro Bustamante (escritor) (1824-1891), político, escritor y rector de la Universidad uruguayo.
 Teodoro Sánchez de Bustamante (1778-1851), abogado y político argentino que participó en el Congreso de Tucumán y en la Declaración de la Independencia de la Argentina.
 Miguel Oblitas Bustamante (1964), compositor, musicólogo y director de orquesta peruano.

Divisiones administrativas 
 Bahía Bustamante, localidad del Departamento de Escalante, Argentina .
 Bustamante (Chile), localidad del municipio de Coihueco, Región de Ñuble, Chile .
 Bustamante (Campoo de Yuso), localidad del municipio de Campoo de Yuso, Cantabria, España .

en México 
 Municipio de Bustamante (Nuevo León)
 Bustamante (Nuevo León), ciudad cabecera de ese municipio.
 Municipio de Bustamante (Tamaulipas) 
 Bustamante (Tamaulipas), ciudad cabecera.

Además 
 Clase Bustamante, modelo de destructores creado por la Armada Española, llamados así en honor a Joaquín Bustamante y Quevedo;
 Parque Bustamante (estación), estación ferroviaria que forma parte de la red del Metro de Santiago de Chile;
 Bustamante (álbum), del cantante David Bustamante.